Лагерное может означать:

 Лагерное — посёлок в Краснознаменском городском округе Калининградской области. 

 Лагерное (озеро, Антарктида) — небольшое озеро в восточной Антарктиде, расположенное в Оазисе Холмы Тала; находится южнее полярной станции Молодёжная.
 Лагерное (озеро, Казахстан) (казах. Лагерное) — озеро в Жамбыльском районе Северо-Казахстанской области.
 Лагерное (Харьков) — исторический район города Харькова.
 Лагерное пиво (нем. Lagerbier: «пиво, дозревающее при хранении») — тип пива, при изготовлении которого используется низовое брожение с последующей ферментацией при низкой температуре.
 Лагерное шоссе — шоссе в посёлке Понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга; проходит от Петрозаводского шоссе до Шлиссельбургского шоссе.
 Решёты (лагерное поселение) — бывшее лагерное поселение в Красноярском крае на территории нынешнего Нижнеингашского района.
 17-е акмолинское лагерное отделение КарЛага — Акмолинский лагерь жён изменников Родины.
 Алданстрой (лагерное подразделение) Алданского дорожно-строительного управления Дальстроя.
 Ворошиловское лагерное отделение (Лагерное отделение Ворошиловского механического завода) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстрой.
 Дмитровлаг (лагерное объединение) — крупнейшее лагерное объединение ОГПУ-НКВД, созданное для строительства канала Москва-Волга.
 Дорожное лагерное отделение (Дорлаг) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстроя.
 Заплаг (лагерное подразделение) (Западный исправи́тельно-трудовой лагерь) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстрой.
 Зырянлаг (лагерное отделение) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстроя; также известен как Колымо-Индигирское лагерное отделение.
 Маглаг (лагерное подразделение) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстроя и УСВИТЛа.
 Лагерное отделение Ожогино (ЛО) — отделение Нижне-индигирского районного геологоразведочного управления Дальстроя.
 Промжилстрой (лагерное подразделение) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстроя.
 Севлаг (лагерное подразделение) (Северный исправи́тельно-трудовой лагерь) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстрой.
 Теньлаг (лагерное подразделение) (Тенькинский исправительно-трудовой лагерь) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстрой.
 Транзитное лагерное отделение (Транзитное ЛО) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстрой.
 Транслаг (лагерное подразделение) (Автотранспортное лагерное отделение) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстрой.
 Лагерное отделение Центральной больницы Дальстроя — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстрой.
 Чаунлаг (лагерное подразделение) (Чаунский исправительно-трудовой лагерь) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстрой.
 Чаунчукотлаг (лагерное подразделение) (Чаун-чукотский исправительно-трудовой лагерь) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстрой.
 Эльгенское лагерное отделение — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстрой.
 Янлаг (лагерное подразделение) (Янский исправительно-трудовой лагерь) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстроя.
 Янстройлаг (лагерное подразделение) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстроя. Также известен как Лагерное отделение Янстроя.

См. также 
 Лагерный
 Лагерная